

Fisica 
 stato stazionario – stato di un quanto meccanico ad energia definita;
 regime di moto stazionario – in meccanica dei fluidi si riferisce ad una condizione di flusso costante;
 teoria dello stato stazionario – in cosmologia

Chimica 
 equilibrio dinamico – in un sistema dinamico
 stato stazionario – in cinetica chimica è un'approssimazione che implica una variazione di concentrazione degli intermedi di reazione tendente a zero

Medicina 
 stato stazionario – in farmacologia è un parametro farmacocinetico;
 stato stazionario in fisiologia – equilibrio tra il consumo di energia e la produzione dell'energia stessa

Altro 
 stato stazionario – in economia si riferisce all'uguaglianza tra tasso di crescita dello stock di capitale e tasso del PIL
 stato stazionario – in elettronica è quando tutti i transitori di un circuito o di una rete si possono considerare esauriti

Pagine correlate
Equilibrio